Christopher Wandesford – angielski polityk
 Christopher Wandesford (1628–1687) – angielski polityk, 1. baronet
 Christopher Wandesford (1656–1707) – angielski polityk, 1. wicehrabia Castlecomer
 Christopher Wandesford (1684–1719) – angielski polityk, 2. wicehrabia Castlecomer
 Christopher Wandesford (1717–1736) – angielski polityk, 3. wicehrabia Castlecomer